Линколн Парк има више значења:
 Линколн Парк (Њујорк)
 Линколн Парк (Џорџија)
 Линколн Парк (Колорадо)
 Линколн Парк (Пенсилванија)
 Линколн Парк (Мичиген)
 Линколн Парк (Тексас)
 Линколн Парк (Њу Џерзи)